Le patronyme allemand Wahl,  ou au génitif  est dévié de l'anthroponyme germanique Walo ou bien une variante allemande de wallon (roman).
Il peut aussi apparaître comme .

 Alfred Wahl (1938-), historien français.
 Christophe Wahl (1967-), joueur et entraineur de hockey sur glace suisse.
 François Wahl (1925-2014), philosophe français.
 Georg Wahl (1920-2013), cavalier et dresseur suisse.
 Grant Wahl (1974-2022), journaliste sportif américain.
 Huguette Wahl (1914-1943), assistance sociale juive française, travaillant avec l'Oeuvre de secours aux enfants (OSE), à Marseille puis à Nice. Elle s'occupe de faux papiers, de trouver des planques, et de transférer des enfants vers la Suisse. Elle fait partie du Réseau Garel. Elle porte le nom d'Odile Varlet Elle est déportée vers Auschwitz, avec les enfants qu'elle accompagne, par le Convoi No. 62, en date du , où ils sont exterminés à leur arrivée.
 Jacques Wahl (1932-), secrétaire général de la présidence de la République française 1978 à 1981
 Jean Wahl (1888-1974), philosophe français.
 Jean-Paul Wahl (1955-), homme politique belge.
 Karl Wahl (1892-1981), gauleiter de Souabe.
 Ken Wahl (1954-), acteur américain.
 Lucien Wahl (1874-1967), journaliste français, critique de cinéma.
 Mitch Wahl (1990-), joueur de hockey sur glace américain.
 Nicholas Wahl (1928-1996), universitaire américain, spécialiste d'histoire française contemporaine
 Philippe Wahl (1956-), dirigeant d'entreprise français.
 Théodore Wahl (1904-1993), artiste américain.
 Tyson Wahl (1984-), footballeur américain.

 La Famille von Wahl, famille de la noblesse allemande de la Baltique dont sont issus :
 Edgar de Wahl (1867-1948), linguiste estonien.
 Victor von Wahl (1840-1915), général de la Russie impériale.

Toponyme 
 Wahl, commune du Luxembourg.

Voir aussi 

 Pour l'origine du nom, voir Walh.
 
 

Patronyme allemand
Patronyme juif